Чёрный Руче́й — гидроним, топоним:

 Водоёмы:
 Чёрный Ручей — река в Республике Коми
 Чёрный ручей — ручей в Москве

 Населённые пункты:
 Чёрный Ручей — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Чёрный Ручей — деревня в Гордеевском районе Брянской области.
 Чёрный Ручей — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Чёрный Ручей — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Чёрный Ручей — деревня в Спировском районе Тверской области.